Luis de Souza bzw. Luís de Souza ist der Name folgender Personen:

* Luis Emilio de Souza Ferreira Huby (Luis Souza; 1908–2008), peruanischer Fußballspieler
 Luís Martins de Souza Dantas (1876–1954), brasilianischer Diplomat und Gerechter unter den Völkern
 Luis Phelipe de Souza Figueiredo (* 2001), brasilianischer Fußballspieler

Siehe auch:

 Luiz Henrique de Souza Santos (Luiz Henrique; * 1982), portugiesisch-brasilianischer Fußballspieler
 Luis de Sousa (um 1555–1632), portugiesischer Historiker und Schriftsteller